Réplicarter est un réplicateur humanoïde (donc un modèle androïde) de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1 interprété par Amanda Tapping.

Numéro 5 l'a conçue à l'image de Samantha Carter à la fin de l'épisode "Mésalliance" (802). Lors de l'épisode "Vulnérable" (811), elle se livra au SGC en prétendant vouloir être détruite. Mais ce n'était qu'une ruse pour trouver une protection pour les Réplicateurs contre le disrupteur et faire tuer Numéro 5. Elle dirigea ensuite tous les Réplicateurs qui envahirent très rapidement la Voie lactée. Dans l'épisode "La Dernière Chance" (817), elle obligea Daniel à retrouver au fond de sa mémoire ses souvenirs du savoir des anciens, c'est ainsi qu'elle découvrit la planète Dakara, elle fut détruite lors de l'activation de l'arme des Anciens sur Dakara.

Notes et références

Liens externes

Liens internes 
 Réplicant

Carter, répli

en:Artificial human characters in Stargate#Replicator characters